Palazzo Colonna ist der Name folgender Paläste:

 Palazzo Colonna in Rom
 Palazzo Colonna (Arnara) in Arnara, Latium
 Palazzo Colonna (Colonna) in Colonna, Latium
 Palazzo Colonna (Falvaterra) in Falvaterra, Latium
 Palazzo Colonna (Marino) in Marino, Latium, siehe Marino (Latium) #Sehenswürdigkeiten
 Palazzo Colonna (Neapel) in Neapel
 Palazzo Colonna (Piglio) in Piglio, Latium
 Palazzo Colonna Barberini in Palestrina, Latium, siehe Palestrina (Latium) #Sehenswürdigkeiten
 Palazzo Colonna di Stigliano in Neapel